Температурна шкала (;  ) — шкала, в якій вимірюється температура. Історично склалися різні температурні шкали.

У шкалі Цельсія за реперні точки взято точку танення льоду, якій присвоєно значення 0, і точку кипіння води, якій присвоєно значення 100 (запропонована шведським фізиком Цельсієм в 1742 році).

У шкалі німецького вченого Фаренгейта реперними прийнято точку плавлення суміші снігу з сіллю з числом 32, точку кипіння води з числом 212 і температуру людського тіла з числом 92.

Французький вчений Реомюр точку танення льоду позначив числом 0, температуру кипіння води — 80 і розділив шкалу між цими точками на 80 рівних частин-градусів (1730 рік).

Абсолю́тна температу́рна шкала́, шкала́ Ке́львіна — температурна шкала, в якій початковою точкою є абсолютний нуль

Для перерахунку показів з одної шкали на іншу використовують такі прості формули:

Порівняння цих та інших температурних шкал подано в таблиці:

Література 
 

Одиниці температури
Шкали